Juba kan syfta på:

Juba (djur) – ett släkte av insekter

Personer
 Juba I – kung i Numidien
 Juba II – kung i Numidien son till Juba I
Juba (författare) – en romersk författare
Juba (krypskytt) – en eller flera krypskyttar som verkar i Irak mot den amerikanskt ledda koalitionen

Geografi

Estland 

 Juba, Estland – by i Võru kommun

Somalia 

 Juba (flod) – en flod

Sydsudan 

 Juba, huvudstaden, Central Equatoria, 
 Juba Airport, flygplats, Central Equatoria, 

Robotskapade Sydsudanförgreningar